Lunula – parte dell'unghia
Lunula – parte della conchiglia
Lunula – amuleto che nell'antica Roma era indossato dalle bambine
Lunula – settore compreso tra due archi di cerchio